Ла Барка де Оро има више значења:

 Ла Барка де Оро (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ла Барка де Оро, Ранчо дел Пато (Мисантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику